Çarşıbaşı (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Çarşıbaşı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çarşıbaşı